Le nom Tryon peut désigner :

Personne 
 Alice Faber Tryon (1920-2009), botaniste américaine  ;
 Amy Tryon (1970-2012), cavalière américaine.
 Darrell Tryon, linguiste néo-zélandais/australien.
 Dwight William Tryon (1849-1925), peintre américain.
 George Tryon (1832-1893), amiral britannique. 
 George Washington Tryon (1838-1888), conchyliologiste britannique.
 Charles de Tryon, militaire français du .
 Tom Tryon (1926-1991), acteur, scénariste et écrivain américain.
 Famille de Tryon.

Prénom 
 Tryon Reakirt, entomologiste américain

Toponymes 

 Tryon (Caroline du Nord) ;
 Tryon (Nebraska) ;
 Tryon, ville située en Oklahoma ;
 le comté de Tryon.

Voir aussi 
 Fort Tryon Park, parc public de New York